Saint-Vigor est un toponyme, inspiré du saint normand Vigor de Bayeux, qui peut désigner :

 Saint-Vigor, commune française du département de l'Eure, en région Normandie ;
 Saint-Vigor-le-Grand, commune française du département du Calvados, en région Normandie ;
 Saint-Vigor-de-Mieux, ancienne commune française du département  du Calvados, intégrée à Saint-Martin-de-Mieux
 Saint-Vigor-des-Mézerets, commune française du département du Calvados, en région Normandie ;
 Saint-Vigor-des-Monts, commune française du département de la Manche, en région Normandie ;
 Saint-Vigor-d'Ymonville,  commune française du département de la Seine-Maritime, en région Normandie.

Voir aussi 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France